Classe Queen Elizabeth (couraçados) do começo do século XX
 Classe Queen Elizabeth (porta-aviões) do início do século XXI